Niemcy:
 Appel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Appel – dzielnica gminy Helvesiek, w powiecie Rotenburg (Wümme), w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Bram Appel – holenderski piłkarz
 Gabriele Marion Appel – niemiecka hokeistka
 Hans Appel – niemiecki piłkarz
 Jan Appel – niemiecki polityk
 Karel Appel – holenderski malarz
 Karl Appel – austriacki polityk
 Kenneth Appel – amerykański matematyk
 Ralf Appel – niemiecki szachista

Inne:
 Appelbach

Zobacz też:
 Apel
 Appell